Die Football League Second Division 1903/04 war die zwölfte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Preston North End und daneben stieg auch der zweitplatzierte Woolwich Arsenal in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1904/05 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Liverpool und West Bromwich Albion die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Stockport County. Daneben bangten auch der FC Glossop und Leicester Fosse um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1904/05 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Stockport County nahm in der folgenden Spielzeit Aufsteiger Doncaster Rovers ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1903-04 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1903/04
1903